Coppa delle Coppe 1972-1973 – edizione della competizione di calcio europea
 Coppa delle Coppe 1972-1973 – edizione della competizione di pallacanestro femminile europea
 Coppa delle Coppe 1972-1973 – edizione della competizione di pallacanestro maschile europea